Le Championnat de France Pro B de tennis de table 2012-2013 est la dixième édition du Championnat de France Pro B de tennis de table, second niveau des championnats de tennis de table par équipes en France. Il débute le  pour se terminer le .

Avant-saison 
 À l'issue de la saison 2011-2012, les équipes masculines de la VGA Saint-Maur et de l'US Saint-Denis sont reléguées sportivement en Pro B. Le retrait annoncé du SAG Cestas des championnats professionnels sauve Saint-Maur de la relégation. Le retrait, annoncé au cours de la saison précédente, du Levallois SC amène la FFTT à reléguer l'US Saint-Denis en Pro B et à inviter le TT Saint-Louis en Pro A. De ce fait, la Bayard Argentan, l'EP Isséenne et le TT Saint-Louis remplacent Levallois, Cestas et Saint-Denis en Pro A masculine.

 Pour la saison féminine, le TT Joué-lès-Tours est le seul club relégué en Pro B, à la suite du désistement tardif de la Pro A de la Raquette Marmandaise la saison précédente. Les deux clubs sont remplacés par le Poitiers TTACC 86 et l'ASTT Miramas, qui avait refusé la montée une saison plus tôt.

 À la suite du désistement la saison précédente de la Raquette Marmandaise, l'AL Echirolles-Eybens,  du dernier championnat et sportivement relégué, est repêché en Pro B.

Championnat masculin

Clubs engagés

Résultats

Classements

Général 

|}

|width=50%|

Extérieur 

|}
|}

|width=50%|

Phase retour 

|}
|}

À l'issue de ce championnat, le club de Caen devient sacré champion de France après calculs devant Villeneuve-sur-Lot. Ces deux clubs montent en Pro A alors que les deux clubs rétrogradés sportivement sont CTT Bruillé et Grand-Quevilly.

Championnat féminin

Clubs engagés

Résultats

Classements

Général 

|}

|width=50%|

Extérieur 

|}
|}

|width=50%|

Phase retour 

|}
|}

Liens externes 
 Calendrier pro B messieurs, résultats et classement
 Calendrier pro B dames, résultats et classement

2012-2013
Tennis de table X2
Tennis de table en 2012
Tennis de table en 2013